Феоктист:

 Феоктист — мужское имя древнегреческого происхождения.
 Феоктист (1915—2007) — Патриарх всея Румынии.
 Феоктист (ум. 1310) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Новгородский и Псковский.
 Феоктист (ок. 1540—1609) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Тверской и Кашинский.
 Феоктист — герцог Неаполя в 818—821 годах.
 Феоктист (ум. 1387) — епископ Русской церкви, епископ Рязанский и Муромский.
 Феоктист (Димитров) (род. 1978) — священнослужитель Болгарской православной церкви (архимандрит).
 Феоктист (Мочульский) (1729—1818) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Курский и Белгородский.
 Феоктист (Попов) (1826—1894) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Рязанский и Зарайский.